Bucelin ist eine Schreibweise des Namens von:

Butilin († 554), alemannischer Dux
Gabriel Bucelinus (1599–1681), deutscher Benediktiner und Universalgelehrter